Augustinum heißen:
 Augustinum Gruppe, deutsches soziales Dienstleistungsunternehmen
 Augustinum Hamburg, ehemaliges Union-Kühlhaus
 Augustinum (Graz), Bischöfliches Zentrum für Bildung und Berufung der Diözese Graz-Seckau

Siehe auch: 
 Augustineum, Augusteum, Collegium Augustinum